La Dame de chez Maxim (peça teatral), escrita por Georges Feydeau em 1899
 La dama de Chez Maxim's (1923), filme mudo italiano de Amleto Palermi
 La Dame de chez Maxim's (1933), filme franco-britânico de Alexander Korda
 La Dame de chez Maxim (1950), filme francês de Marcel Aboulker

Ou ainda
The Girl from Maxim's, adaptação britânica da mesma peça, por Alexander Korda